Светлана Кузнецова / Алисия Молик — победители турнира.

Прошлогодние чемпионки — Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес — не защищали свой титул, но Руано Паскуаль выступала на турнире и в паре с Кончитой Мартинес проиграла уже на старте.

Посев 

  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Отказ)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Второй раунд)
  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Первый раунд)
  Жанетта Гусарова /  Елена Лиховцева (Второй раунд)
 ''' Светлана Кузнецова /  Алисия Молик (Титул)
  Вера Звонарёва /  Анастасия Мыскина (Полуфинал)
  Елена Дементьева /  Ай Сугияма ''(Третий раунд)

<li>  Барбара Шетт /  Патти Шнидер (Первый раунд)
<li>  Ли На /  Сунь Тяньтянь (Третий раунд)
<li>  Мария Венто-Кабчи /  Хисела Дулко (Второй раунд)
<li>  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
<li>  Роберта Винчи /  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li>  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Линдсей Дэвенпорт /  Корина Морариу (Финал)
<li>  Элени Данилиду /  Николь Пратт (Четвертьфинал)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые